Смоленский драгунский полк — наименование нескольких кавалерийских воинских частей Русской императорской армии:

 Смоленский драгунский полк — наименование в 1706—1712 годах полка, сформированного в 1702 году. Расформирован в 1712 году.
 Смоленский драгунский полк — наименование весной — осенью 1727 года полка, сформированного в 1703 году. Расформирован в 1775 году.
 Смоленский драгунский полк — наименование в 1775—1798 и 1801—1827 годах полка, сформированного в 1708 году в качестве ландмилицкого. С 1827 — уланский полк, в 1882—1907 — драгунский, с 1907 — вновь уланский. Расформирован в 1918 году.